Pianotrio nr. 1 (Bridge)
Pianotrio nr. 1 (Sinding)